

Persone
 Grigorij Grigor'evič Nikulin (1922-2007) – regista sovietico
 Igor' Nikulin (1960-2021) – ex martellista russo, fino al 1991 sovietico
 Il'ja Nikulin (1982) – hockeista su ghiaccio russo
 Jurij Vladimirovič Nikulin (1921-1997) – attore e circense russo
 Sergej Nikulin (1951) – ex calciatore sovietico dal 1991 russo
 Vsevolode Nikulin (1890-1968) – disegnatore, illustratore, pittore e scenografo russo naturalizzato italiano

Altro
 4434 Nikulin – asteroide della fascia principale
 Circo Nikulin – circo di Mosca
 Ivan Nikulin - russkij matros – film del 1944 diretto da Igor' Andreevič Savčenko